Brăteni se poate referi la:

Localități din România:
 Brăteni, Bistrița-Năsăud
 Brăteni, Botoșani

Vezi și 
 Brătești (dezambiguizare)
 Bratu (dezambiguizare)